Le terme Plan de reprise peut désigner :
 un plan de reprise d'activité, en informatique ;
 une opération de reprise d'entreprise, dans le domaine de la vie économique.